Game Developer (englisch für „Spielentwickler“) steht für:
 Spieleentwickler, Personen oder Unternehmen, die Computerspiele entwickeln
 Game Developer (Website), bis 2021 Gamasutra, ein Fachblog zum Thema Spieleentwicklung
 Game Developer (Zeitschrift), eine 2013 eingestellte Fachzeitschrift zum Thema Spieleentwicklung